«Hazard» puede referirse a:

Publicación 
 Hazard, Revista Digital juvenil. La Revista Prohibida para los Jóvenes. www.Facebook.com/RevistaHAZARD

Toponimia 
 Hazard, en Kentucky.
 Hazard, en Nebraska.
 Hazard Center, en Tranvía de San Diego.
 Hazardville, en Connecticut.

Personas 
 Eden Hazard, futbolista belga del Real Madrid y hermano mayor de Thorgan, Kylian e Ethan.
 Thorgan Hazard, futbolista belga del Borussia Dortmund, hermano menor de Eden y hermano mayor de Kylian e Ethan.
 Kylian Hazard, futbolista belga del Chelsea F.C. que se encuentra en préstamo en el Cercle Brugge de su país, es el hermano menor de Eden y Thorgan y hermano mayor de Ethan.